

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Основание дорийцами (Мегары) города Селин (Селинунт) на юго-зап. побережье Сицилии.
 628—624 — акме Периандра Коринфского. Его современник — Фрасибул Милетский.

Китай 
 32-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 В 4 луне, в день цзи-чоу умер князь Чжэн Вэнь-гун (Цзе), ему наследовал сын Лань (Му-гун, эра правления 627—606).
 В 4 луне вэйцы напали на ди, осенью между Вэй и ди был заключён договор.
 Циньский князь собирался неожиданно напасть на Чжэн (ибо начальник городских ворот Чжэн сычэн Цзэн Хэ предложил циньскому князю предать родину), но советники Цзянь-шу и Байли Си пытались отговорить его, хотя безуспешно.
 В 12 луне, в день цзи-мао умер князь Цзинь Вэнь-гун (Чун-эр), ему наследовал сын Хуань (Сян-гун, эра правления 627—621).
 Умер князь Малого Ци Цзин-гун, ему наследовал сын Гун-гун (эра правления по «Ши бэнь» 627—620).

См. также

Примечания